Пуэр (городской округ) — городской округ в провинции Юньнань (Китай)
 Пуэр (Пуэр-Хани-Ийский автономный уезд) — бывшее название Нинъэр-Хани-Ийского автономного уезда в городском округе Пуэр
 Пуэр — сорт чая, названный по городу Пуэр